Amazone zu Pferde steht für:

 Amazone zu Pferde (Tuaillon), Bronzeplastik von Louis Tuaillon
 Amazone zu Pferde (Kiß), Bronzeplastik von August Kiß